Johann Bürkle ist der Name folgender Personen:
 Johann Bürkle (1919–1993), österreichischer Politiker, siehe Hans Bürkle
 Johann Christoph Bürkle (* 1954), deutscher Kunsthistoriker, Architekturkritiker, Autor und Verleger, siehe J. Christoph Bürkle
 Johann Martin Bürkle (1832–1916), deutsch-amerikanischer evangelischer Pfarrer und Mundartschriftsteller

Siehe auch:
 Hans Bürkle (Autor) (* 1946), deutscher Unternehmensberater und Fachbuch-Autor